Les cryptodontes () forment un groupe de thérapsides dicynodontes appartennant au clade des bidentaliens datant du milieu à la fin du Permien et qui comprend les Geikiidae, Oudenodontidae et Rhachiocephalidae. Il a été nommé pour la première fois en  par le paléontologue anglais Richard Owen. Ce dernier voulait que Cryptodontia soit relégué en tant que famille, et le nom a ensuite été changé en « Cryptodontidae » pour refléter ce classement. Le nom Cryptodontia est restauré en  lorsqu'il est redéfini comme un clade plus large contenant plusieurs familles de dicynodontes.

Classification 
Ci-dessous, un cladogramme de Kammerer  () montrant le placement phylogénétique de Cryptodontia :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Dicynodontia
 Bidentalia

Références taxonomiques 

Dicynodontia
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1860
Synapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1859